

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wandzin – część miasta Bychawa
 Wandzin – kolonia wsi Chyżowice w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Wandzin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Lubartów 
 Wandzin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa 
 Wandzin – część wsi Rzeplin w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ulhówek
 Wandzin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Wandzin – część wsi Holendry Dobrowskie w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Wandzin – część wsi Władków w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Mazowiecki
 Wandzin – część wsi Ostrowik w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Celestynów
 Wandzin – część wsi Jedlanka Stara w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Wandzyn – część wsi Janów w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn
 Wandzin – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sidra
 Wandzin – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Przechlewo

Inne 
 Wandzin – przystanek kolejowy we wsi Wandzin, w powiecie lubartowskim, w województwie lubelskim